Carino – imperatore romano
 Carino – ceramista e ceramografo greco antico
 Carino (Obrovazzo) – centro abitato croato, frazione di Obrovazzo
 Cariño – comune spagnolo
 Carino Pietro da Balsamo – beato italiano
 Tonino Carino – giornalista sportivo italiano